Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 1 podstawowa
 Lelów – część miasta Bolesławiec
 Lelów – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, gminie Lelów
 Lelów – część wsi Konary w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
 Lelów – część wsi Wrocieryż w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Michałów

Administracja:
 Lelów – gmina
 Lelów – dawna gromada